Potila (Övertorneå), plaats in Zweedse gemeente Övertorneå.
 Potila (Laihia), plaats in de Finse gemeente Laihia.